El nombre de Iglesia de Santo Tomás es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Tomás.

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

 en Alemania
 Iglesia de Santo Tomás (Thomaskirche), iglesia, en la ciudad de Leipzig, Sajonia;

 en España
en Andalucía
Iglesia de Santo Tomás (B.I.C. 25/06/1985), en la localidad de Santo Tomé, Jaén;
 Iglesia de Santo Tomás , en la localidad de Ubeda, Jaén;
en Asturias
 Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, en la ciudad de Avilés, Asturias;
 Iglesia de Santo Tomás, en la parroquia de Granda (Gijón), Asturias;
 Iglesia de Santo Tomás, en la parroquia de Coro (Villaviciosa), Asturias;
en Aragón
 Iglesia de Santo Tomás de Aquino, en la ciudad de Zaragoza;
en Castilla y León
Iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Ávila;
Iglesia de Santo Tomás, en la localidad de Covarrubias, Burgos;
Iglesia de Santo Tomás, en la localidad de Santo Tomás de las Ollas, León;
Iglesia de Santo Tomás Cantuariense, en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de Santo Tomás de Canterbury (B.I.C. 09/06/1994), en la localidad de Vegas de Matute, Segovia;
 Iglesia de Santo Tomás Cantuariense, en la ciudad de Toro, Zamora;
 Iglesia de Santo Tomás (Torre, incoado 08/07/1983), en la localidad de Villanueva del Campo, Zamora;
 Iglesia de Santo Tomás Apóstol en la localidad de Villalbos, Burgos;
 Iglesia de Santo Tomás Apóstol en la localidad de Otero de Sanabria, Zamora;
en Castilla-La Mancha
Iglesia de Santo Tomás Cantuariense, en la localidad de Alcabón, Toledo;
 Iglesia de Santo Tomás Apóstol en el pueblo de Orgaz, Toledo;
 Iglesia de Santo Tomás Cantuariense en el municipio de Dosbarrios, Toledo;
en Galicia
 Iglesia de Santo Tomás Becket, en la localidad de Caldas de Reis, Pontevedra;
en la Comunidad de Madrid
 Iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Madrid;
en la Comunidad Valenciana
 Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, en la localidad de Benicasim, Castellón;
 Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri, en la ciudad de Valencia;
El País Vasco
 Iglesia de Santo Tomás (B.I.C.), en la localidad de Cenarruza-Puebla de Bolívar/Ziortza-Bolívar, Vizcaya;
En La Rioja
 Iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Haro, La Rioja;
 Iglesia de Santo Tomás, en la ciudad de Arnedo, La Rioja;

 en Estados Unidos 
 Iglesia de Santo Tomás Apóstol, iglesia católica en la ciudad de Detroit;

 en Francia 
 Iglesia de Santo Tomás (Église Saint-Thomas), iglesia protestante en la ciudad de Estrasburgo, Alsacia;

 en Guatemala 
 Iglesia de Santo Tomás de Aquino, iglesia en la ciudad de Chichicastenango, El Quiché;

 en Reino Unido 
Iglesia de Santo Tomás (St Thomas' Church), iglesia anglicana en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte;
Iglesia de Santo Tomás, iglesia católica en la bailía de Jersey,